Corporação de ofício — ou guildas; associações profissionais que surgiram na Idade Média
 Grêmio estudantil — organização do movimento estudantil

Clubes desportivos do Brasil 
 Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense

Acre 
 Grêmio Atlético Sampaio (Acre) — de Rio Branco
 Grêmio Esportivo Acreano — de Sena Madureira

Amazonas 
 Grêmio Atlético Coariense — de Coari

Rio Grande do Sul 
 Grêmio Atlético Farroupilha — de Pelotas
 Grêmio Esportivo Bagé — de Bagé
 Grêmio Esportivo Fluminense — extinto; de Caxias do Sul
 Grêmio Esportivo Glória — de Vacaria
 Grêmio Esportivo Sapucaiense — de Sapucaia do Sul
 Grêmio Esportivo Torrense — de Torres
 Grêmio Foot-Ball Santanense — de Santana do Livramento
 Grêmio Esportivo Santo-angelense — extinto; de Santo Ângelo
 Grêmio Esportivo Brasil — de Pelotas

Santa Catarina 
 Associação Cultural Pinheiros Sport Club — antes chamada Grêmio Cultural Pinheiros Sport Club
 Grêmio Esportivo Juventus — de Jaraguá do Sul
 Grêmio Esportivo Olímpico — de Blumenau
 Grêmio Esportivo Comercial — extinto; de Joaçaba

São Paulo 
 Grêmio Barueri — de Barueri
 Grêmio Catanduvense de Futebol — de Catanduva
 Grêmio Esportivo Catanduvense — extinto; de Catanduva
 Grêmio Esportivo Mauaense — de Mauá
 Grêmio Esportivo Monte Aprazível — de Monte Aprazível
 Grêmio Esportivo Novorizontino — de Novo Horizonte
 Grêmio Esportivo Osasco — de Osasco, conhecido como GEO e Grêmio Osasco
 Grêmio Desportivo Sãocarlense — de São Carlos
 Grêmio Novorizontino — de Novo Horizonte
 Grêmio Olímpico de Futebol Santanense — de São José dos Campos
 Grêmio Osasco Audax — de Osasco

Outros estados 
 Grêmio Esportivo Tiradentes — de Brasília
 Grêmio Esportivo Laranjeiras — do Espírito Santo
 Grêmio Esportivo Jaciara — de Mato Grosso
 Grêmio Recreativo Serrano — da Paraíba
 Grêmio de Esportes Maringá — do Paraná
 Grêmio Mangaratibense — do Rio de Janeiro
 Grêmio Atlético Sampaio — de Roraima
 Grêmio Esportivo Anápolis — de Goiás; antes chamado Grêmio Esportivo Inhumense

Desambiguações de clubes